EPG steht für:
 Eingetragene Partnerschaft-Gesetz, österreichisches Bundesgesetz
 Electronic Program Guide, elektronische Programmzeitschrift
 Electrical Penetration Graph, eine Untersuchungsmethode in der Insektenforschung
 Elektropalatographie
 Europäische Politische Gemeinschaft, 
 von 1952, gescheitertes Vorgängerprojekt zur Europäischen Gemeinschaft, siehe Europäische Politische Gemeinschaft (1952)
 von 2022, Neubelebung mit 44 europäischen Staaten, siehe Europäische Politische Gemeinschaft (2022)
 Europäische Privatgesellschaft, eine geplante Rechtsform für Gesellschaften nach europäischem Recht
 Engin Principal du Génie, französischer Pionierpanzer basierend auf dem Leclerc (Panzer)

EpG steht für:
 Epidemiengesetz, Bundesgesetz der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten des Menschen

Abkürzung